13. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbywały się w węgierskim mieście Nyíregyháza od 27 do 30 lipca 1995 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

1995 w lekkoatletyce
1995
Lekkoatletyka na Węgrzech